Фёдор Иванович Каминский (1845—1891) — русский археолог, первооткрыватель украинского палеолита.

Был учителем. В 1873 году провел раскопки Гонцовской стоянки. Сделанные им находки вошли в состав известного в своё время музея Е. Н. Скржинской.

Открытие им в одной могиле остатков человека палеолитической эпохи было изложено им в 1 т. «Трудов 3-го киевского археологического съезда». Напечатал в «Киевской старине» две заметки о сказке: «О 7-летних богатырях» (1889, № 5-6) и о Шевченко (1885, III).

Примечания

Ссылки 
 Ф. И. Каминский. Ещё щепотка на могилу Шевченка

Источник 
 

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1891 году
Члены Киевского общества летописца Нестора